Antalya Open 2019, właśc. Turkish Airlines Open Antalya 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Antalya Open rozgrywany w dniach 23–29 czerwca 2019 roku w Antalyi na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 507 490 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Turcji